Marijampole bezeichnet:

 Marijampolė, eine litauische Industrie- und Bezirkshauptstadt
 (242479) Marijampole, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels